Onderdistrict in Indonesië
 Donorojo (Jepara), een onderdistrict van het regentschap Jepara in de provincie Midden-Java
 Donorojo (onderdistrict van Pacitan), een onderdistrict van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Donorojo (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Donorojo (Mertoyudan), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Donorojo (Sempor), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Donorojo (Tegalrejo), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Donorojo (Tretep), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Donorojo (Jaya Loka), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra